Zawody na dystansie 50 m stylem dowolnym mężczyzn podczas 16. Mistrzostwa Świata w Pływaniu rozegrano w dniach 7-8 sierpnia 2015 r. na stadionie Kazań Ariena w Kazaniu. Do rywalizacji zgłoszono 120 zawodników. Na starcie stanęło 115 pływaków ze 105 krajów. Złoty medal zdobył reprezentant Francji, Florent Manaudou, srebrny Amerykanin Nathan Adrian, a brązowy Brazylijczyk Bruno Fratus.

Terminarz

Rekordy 
Źródło:

Tło

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2015 r., do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozegrano 7 sierpnia o godzinie 9:30 czasu lokalnego.

Półfinały 

Półfinały rozegrano 7 sierpnia o godzinie 18:09 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Swim-off 
Dogrywka (swim-off) została rozegrana 7 sierpnia o godzinie 19:38 czasu lokalnego.

Finał 
Finał został rozegrany 8 sierpnia o godzinie 17:39 czasu lokalnego.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015